Lamby ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Lamby (1885–1970), schwedischer Segler
 Stephan Lamby (* 1959), deutscher Fernseh-Autor und Produzent
 Werner Lamby (1924–2015), deutscher Manager